16P ist die Abkürzung für:
 16P/Brooks 2, ein Komet
 Mission des Raumschiffes SpaceShipOne

16P